de dichter Jan Kooistra
de Friese dichter Jan Kooistra
de schilder Jan Kooistra
wetenschapsfilosofie Jan Kooistra
de journalist Jan Douwe Kooistra
de NSB-politicus Jan Kooistra